Alburgh ist der Name mehrerer Orte:

 Alburgh (Norfolk), Vereinigtes Königreich
 Alburgh (Vermont), USA

Siehe auch:
 Alburg (Begriffsklärung)